Александра Фирсовна Братута () — передовик советского сельского хозяйства, свинарка колхоза имени Шевченко Солонянского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1909 году в селе Волосское (ныне в Днепровском районе Днепропетровской области). 

Подростком начала свою трудовую деятельность в колхозе в селе Звонецкий Хутор. Работала дояркой, косарем и даже пришлось помогать кузнецу. В дальнейшем трудоустроилась на ферму свинаркой. Занималась с поросятами, поднимала их, откармливала. В социалистическом соревновании неоднократно занимала призовые места. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные показатели в животноводстве Александре Фирсовне Братута было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Продолжала трудиться в колхозе свинаркой. Стала заслуженным ветераном колхоза имени Шевченко.    

Проживала в селе Звонецкий Хутор. Умерла 25 сентября 1998 года. Похоронена на местном кладбище.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 Медаль «Серп и Молот» (26.02.1958);
 орден Ленина (26.02.1958);
 Медаль Материнства 2-й степени;
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. — Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 

Свиноводы СССР
Похороненные в Солонянском районе